Alfred Anglin (Donalsonville, 7 de fevereiro de 1927 — Montgomery, 11 de janeiro de 1964) foi um criminoso estaduniense.

Vida Real 
Alfred era o irmão mais velho de John Anglin e Clarence Anglin que eram parceiros em criminalidade.

Os três irmãos roubavam bancos e lojas ate serem encarcerados na penitenciaria de segurança máxima de Atlanta. Lá eles conheceram Frank Morris e Allen West, com quem fizeram amizade.

Alcatraz 
Os seus irmãos John e Clarence foram enviados para Alcatraz nos anos 1960, mas Alfred, por algum motivo desconhecido, nunca foi para lá.

Morte 
Alfred Anglin morreu em 1964 devido a choques elétricos durante uma-a tentar escapar da penitenciária Kilby, Montgomery.

Referências 

Mortos em 1964
Criminosos dos Estados Unidos